Lexa (dating), een onlinedating-service opgericht in 2002
Lexa (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Lexa Doig, een Canadees actrice